A magyar férfi vízilabdakupa 1985–1986-os kiírását a Szolnoki VSE nyerte.

Selejtezők
1985. augusztus 17. − szeptember 15.

A csoport

Az Ybl Miklós Főiskolai SE és a Miskolci Egyetemi AFC visszalépett.

B csoport

Nyolcaddöntők
1985. szeptember 19.– szeptember 25.

Negyeddöntők
1985. október 24. – 31.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Szolnok játékosai: Baranyai György, Bogdán Béla, Czibulka Ákos, Hasznos István, Kiss Péter, Lengyel József, Mohi Zoltán, Pintér Ferenc, Pintér István, Rekita Albert, Tóth Csaba, Vasicsek János, Edző: Babarczy Roland

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
magyar kupa
kupa